Gnom steht für:
 Gnom, ein kleinwüchsiges Fabelwesen
 Gnom (englisch: Imp), die niedrigste Art von Dämonen in der Romanreihe Schule der Magier von Henry H. Neff, siehe Schule der Magier#Imp
 Gnom (Gick), eine ehemalige deutsche Automobilmarke
 eine ehemalige tschechoslowakische Automobilmarke, siehe Kleinautowerke_Fritz_H%C3%BCckel#Gnom_ab_1921
 Gnom (Rakete), eine russische Interkontinentalrakete
 einen Fahrrad-Hilfsmotor der Columbus-Motorenbau AG, siehe Horex#Geschichte

Schreibweisen in anderen Sprachen:
 Gnome (englisch)
 Gnome (französisch)
 Gnomo (italienisch)
 Гном (russisch)

Siehe auch:

 Gnome 
 gnomisch